Кубок Либертадорес 2007 — 48-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира по футболу. Турнир начался 24 января 2007 года. Групповой этап завершился 26 апреля. Стадия на выбывание началась 2 мая, а финальные матчи прошли 13 и 20 июня.

Предварительный раунд 

|}

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 
 По турнирной сетке в 1/2 финала должны были играть «Сантос» против «Кукуты» и «Гремио» против «Боки Хуниорс». Чтобы избежать очередного чисто бразильского финала, КОНМЕБОЛ решила свести два бразильских клуба на полуфинальной стадии, а «Кукута» будет играть, соответственно, с «Бокой Хуниорс».

|}

Финал 

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Кубок Либетадорес 2007 на сайте КОНМЕБОЛ
 Кубок Либертадорес 2007 на сайте о бразильском футболе Торсида
 Статистика Кубка Либертадорес 2007 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2007 году
Кубок Либертадорес